Yaru bezeichnet:

 Yaru (Tanimbarinseln), ein Distrikt der indonesischen Tanimbarinseln
 Yaru-Quechua, eine Gruppe von Quechua-Mundarten in Zentralperu
 Sechet-iaru, ein Land in der ägyptischen Mythologie

Siehe auch:
 Iaru
 Jaru